Pogány Imre (1427 körül–1475) nemes, a csébi Pogány család tagja, Zalalövő falú birtokosa
Pogány Imre (1881–1960), eredeti neve Krausz Imre, kommunista politikus, jogász
Pogány Imre (1893–1975) hegedűművész
Pogány Imre (1899–1992), eredeti neve Penna Imre, ezredes
Pogány Imre (?–?) grafikus, karikaturista

hasonló nevűek
Pogány Imréné (1885–1974), eredeti neve Weisz Irén, kommunista politikus, tanár

kitalált személy
Pogány Imre, a hatszáz holdas zsidó birtokos Móricz Zsigmond Kivilágos kivirradtig című regényében